HMS Scipio — название четырёх кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь древнеримского полководца Сципиона Африканского.

 HMS Scipio (1739) — 8-пушечный брандер. Закуплен в 1739 году, продан в 1746 году.
 HMS Scipio (1782) — 64-пушечный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1782 году, разобран в 1798 году.
 Название HMS Scipio должен был получить 74-пушечный корабль, однако в 1806 году, за год до спуска, его переименовали в HMS Bulwark.
 HMS Scipio (1807) — 18-пушечный шлюп, бывший датский Psyche. Захвачен в 1807 году. В 1808 году переименован в HMS Samarang. Продан в 1814 году.

См. также 
 HMS Scipion